Мазъядиды, Бени Мазъяд или бени Мазъяд (; ) — арабская династия, правившая между Хитом и эль--Куфой в 961 — 1150 годах. Семья происходила из арабского племени Асад. Мазъядиды способствовали распространению шиизма в центральном и южном Ираке.

Регион к юго-западу от Багдада был передан Али ибн Мазъяду во время правления буидского эмира Муизз ад-Даулы между  и  годами. Столица Мазъядидов эль-Хилла постепенно слилась с аль-Джамиайном. При четвёртом правителе династии, великом Садаке I ибн Мансур, город был окружен крепкой стеной. Мазъядиды проявили себя умелыми организаторами и дипломатами, став значительной силой в центральном Ираке в период правления сельджуков. Садака I приобрел большое влияние во время правления Баркиярука, но в  году султан Мухаммед I выступил против него, победил и убил его в битве. Поздние Мазъядиды объединялись с различными туркоманскими эмирами против сыновей султана Мухаммеда, Махмуда и . Хилла неоднократно захватывалась войсками сельджукских султанов и халифов. Сын Садаки Дубайс II был известен франкам. Он был покровителем арабских поэтов. После его убийства правили два его брата и, возможно, племянник. В  году земли Мазъядидов окончательно перешли под власть халифа аль-Мустанджид Биллаха.

История

Возникновение династии 

Мазъядиды (бени Мазъяд) принадлежали к Наширской ветви арабского племени Асад (бени Асад). Изначально, согласно Птолемею, племя Асад жило в центральной Аравии западнее . Около III века из пустыней центральной Аравии бени Асад переселились к Евфрату и расселились до . 

С. Лейн-Пул указывал 1012 год как начало правления первого члена династии. Но, по словам , начало правления первого Мазъядида, Али ибн Мазъяда, должно быть перенесено задолго до даты начала XI века, обычно указываемой в старых источниках. Согласно К. Босуорту (опиравшемуся на Ибн аль-Джаузи), примерно между  и  годами визирь буидского эмира Муизз ад-Даулы передал Али I земли между Хитом и эль-Куфой для охраны Суры и её окрестностей. Али стал правителем земель, которые, вероятно, включали Нил, эль-Фаллуджу и аль-Джамиайн.

В книге «Аль-Манакиб Аль-Мазидия» (), написанной Абу Аль-Бака аль-Хилли (жил в конце V — начале VI веков Хиджры в Хилле), отцом Али ибн Мазьяда указан некий Мазъяд ибн Мартад ибн Адани ибн Удхур ибн Адли ибн Гелд ибн Джуби ибн Убада ибн Малик ибн Амр ибн Аби Аль-Музаффар ибн Малик ибн Ауф ибн Муавия ибн Каср ибн Нашира ибн Наср ибн Савах ибн Саад ибн Малик ибн Талаба ибн Додан. С некоторыми отличиями происхождение семьи указано в книге «», написанной Муртада аз-Забиди, в труде «Сливки истории Халеба» Камаледдина ибн Аль-Адим и у .

Правление Али, вероятно, было долгим. Ибн аль-Джаузи упоминал, что Али возглавил карательную экспедицию Буидов против бени Хафадж (одно из трёх частей племени ). В  году вали Буидов в Ираке  подтвердил права Али на правление (над неустановленными территориями). Именно он заложил основы политики своих потомков по отношению к сюзеренам: чередование покорности и неповиновения. Несмотря на свое бедуинское происхождение, Мазъядиды показали себя умелыми организаторами и дипломатами, став влиятельной силой в постоянно менявшихся союзах в период сельджуков.

В  году буидский эмир  присоединил к землям Али город аль-Джамиайн на Евфрате (около развалин Вавилона), ранее принадлежавший другому вассалу Буидов, Укайлиду из Мосула. Во время правления Али аль-Джамиайн постепенно перестал упоминаться в источниках, ему на смену приходит бывший ранее временный лагерь (хилла) внутри или рядом с аль-Джамиайном. Эль-Хилла стала городом, растущим по мере роста политического влияния Мазъядидов.

В  году брат Али Мухаммед был убит в битве против племени бени Дубайс. Али организовал в  года кампанию против бени Дубайс, чтобы отомстить за своего брата.

Дубайс I 

В  года, после долгого правления, Али скончался, и его сменил сын Дубайс, которому, согласно Ибн Халликану, было 14 лет. Дубайс не стал продолжать вражду отца с бени Дубайс. Брат Дубайса Мукаллад восстал, заявив права на эмират, но Дубайс I победил его. Мукаллад укрылся у Укайлидов в Мосуле, которые так же, как и он, имели претензии на территории Мазъядидов. Когда после смерти в  году Буида  началась борьба за власть между его сыном  и братом , Дубайс встал на сторону Абу Калиджара, а Мукаллад — на сторону Джалал ад-Даулы. Последний выиграл, и в отместку Дубайсу в 1030 году он вместе с племенем бени Хафадж и Мукалладом напал на Дубайса и изгнал его. Лишь уплатив Джалал ад-Дауле крупную сумму денег, Дубайс смог договориться с ним и вернуться в свой эмират. В  году другой брат Дубайса, Табит, при поддержке Мукаллада и Арслана аль-Басасири, военачальника Буидов, выступил против Дубайса. После кровопролитной битвы Дубайс был вынужден оставить часть эмирата Табиту.

Когда сельджук Тогрул-бек появился в Ираке, Дубайс начал опасаться туркоманских захватчиков. Поэтому он поддержал в Багдаде Арслана аль-Басасири, придерживавшегося профатимидских взглядов, с которым ранее враждовал. Вместе они выступили против Тогрула. После поражения и гибели аль-Басасири Дубайс был прощён, ему удалось сохранить свое положение. Дубайс умер в  года в возрасте 80 лет. Его сменил сын Баха ад-Даула Абу Камил Мансур. После недолгого правления Мансур умер в  года, и ему на смену пришёл сын Абу-ль-Хасан Сейф ад-Даула Садака ибн Мансур.

Садака II 

Сельджукский султан Малик-шах признал Садаку владыкой территорий на левом берегу Тигра. Садака объединил под своей властью бени Мазъяд и бени Дубайс. После смерти султана Мелик-шаха в  году Садака принял участие в борьбе его наследников за трон на стороне Баркиярука. Однако в  году из-за конфликта с визирем Баркиярука Садака решил поддержать брата последнего Мухаммеда Тапара.

В  году Садака построил эль-Хиллу, и в городе прочли пятничную молитву от его имени. До строительства города племя кочевало между Ниле, Фаллудже и Джамиайне и жило в шатрах. Садака окружил эль-Хиллу крепкой стеной и сделал её укрепленным центром Мазъядидов. Город сразу приобрёл большое значение, поскольку в нём был сооружён лодочный мост, который использовали как паломники, так и торговцы.

Когда в  года в Багдаде появился назначенный Баркияруком на должность  Гумуштекин аль-Кайсари, Иль-Гази бен Артук, назначенный ранее на эту должность Мухаммедом, заключил союз с Садакой. Имя Баркиярука было исключено из пятничной молитвы, и имамы пока ограничились молитвой за халифа. К  года Садака и Иль-Гази вынудили Гумуштекина покинуть Багдад.

Садака распространил свою власть на большую часть Ирака. В  года Садака захватил Васит и Хит, в  года — Басру, в  — Тикрит. Он укрывал у себя всех противникам султана. В армии Садаки было 20 тысяч всадников и не менее 30 тысяч пехотинцев. Султан Мухаммед Тапар опасался роста влияния Садаки и, утвердившись на троне, выступил против могущественного вассала.  года Садака погиб в кровопролитной битве у Нуманийе между Хилле и Васитом. После смерти Садаки династия стала приходить в упадок.

Дубайс II 

Сын Садаки, Дубайс, принимал участие в битве у Васита и был пленён Мухаммедом. Султан отвез его в Багдад в оковах. После того, как эмир поклялся оставаться ему верным, Мухаммед освободил его, однако не позволил ему вернуться в эль-Хиллу. Лишь после смерти Мухаммеда, во время правления его сына Махмуда (1118—1131), Дубайс смог вернуться в эмират и возглавить его. Он воспользовался борьбой за трон среди сыновей Мухаммеда, чтобы расширить свои владения. Во время этой борьбы Дубайс был некоторое время союзником Месуда. Они потерпели поражение и укрылись у Иль-Гази в Мардине. В  году Дубайс женился на дочери Иль-Гази, Гухар-хатун. Затем Дубайс снова подчинился султану Махмуду.

В  году, отправляясь в грузинскую кампанию, Иль-Гази искал союзников. Он предложил Алеппо Дубайсу за помощь. Дубайс согласился участвовать в походе, но не успел, поскольку грузины напали на Иль-Гази до подхода союзников. После поражения Иль-Гази у Тбилиси он вернулся в Мардин к Иль-Гази.

Дважды Дубайс нападал на Багдад, желая отомстить за смерть отца. В первый раз в  году на канале Ниль он потерпел поражение от войск халифа аль-Мустаршид Биллаха и бежал в замок Джабер. Там он в  году заключил союзы с королем Иерусалима Балдуином II и участвовал в нападении на Алеппо. В 1125 Дубайс поддержал против Махмуда ещё одного его брата, Тогрула, и призвал его вторгнуться в Багдад.

В  году Дубайс попал в плен к бедуинам, но его выкупил Имад ад-Дин Занги. Вместе они организовали новую кампанию против халифа аль-Мустаршид Биллаха, но потерпели поражение в  года. После этого Дубайс укрылся у султана Месуда, опасаясь, что эмиры сдадут его халифу аль-Мустаршид Биллаху. Месуд победил халифа в битве при Хамадане в 529 (1135) году и увез в Азербайджан. В том же году батиниты убили халифа. Месуд, которого подозревали в подстрекательстве к этому убийству, обвинил в нём Дубайса и  года поручил убить его, чтобы снять с себя обвинения. Месуд заявил, что он убил Дубайса, чтобы отомстить за халифа аль-Мустаршид Биллаха.

Дубайс вёл приключенческую жизнь и был известен своим покровительством поэтам. Аль-Харири назвал Дубайса в своей 39-й макаме «Макама Уман» идеалом благородства и благочестия.

Последние годы 
Сын Дубайса, Садака, не стал мстить за отца. Он примирился с Месудом и даже стал его зятем. В  году он участвовал в кампании Месуда против его племянника, сельджукидского наместника Фарса, Дауда ибн Махмуда. В ходе этой войны Садака погиб. Правителем в Хилле стал второй сын Дубайса, Мухаммад, который вскоре уступил власть своему брату Али (II). Сын Садаки Али был последним или предпоследним представителем династии. Он боролся с Месудом за эль-Хиллу и даже осаждал Багдад, но в 1150 году султан приказал его отравить. По-видимому, Али наследовал в эль-Хилле его сын Мухалхил, о правлении которого ничего не известно. В 1152 году халиф аль-Мустанджид Биллах разбил войско бени Мазъяд в битве и присоединил к своим владениям Васит и эль-Хиллу, после чего его влиянию подчинился и весь южный Ирак. В  году его войска ушли из Хиллы. Власть халифа аль-Мустанджид Биллаха в Ираке возрастала с упадком династии Сельджуков. В  году он послал армию против эль-Хиллы. Его войска и их союзники из бени Мунтафик (одно из трёх частей племени бану Укайл) уничтожили четыре тысячи воинов племени бени Асад. Они устроили резню оставшихся Мазъядидов и их сторонников и изгнали оставшихся в живых. Бени Мунтафик из Батиха удалось захватить часть территории Мазъядидов. Их сменили у власти Зангиды.

Не обнаружено монет Мазъязидов, не известно даже, чеканили ли они их. Члены династии обычно носили титул Малик аль-Араб, «Повелитель арабов» (). Мазъядиды исповедовали ислам и были шиитами. Они способствовали распространению этого течения в центральном и южном Ираке. Через двести лет после гибели династии Хамдаллах Казвини писал, что жители эль-Хиллы были шиитами-двунадесятниками. Мазъядиды смогли в течение двух столетий представлять собой существенную силу в сложной политике и меняющихся союзах в Ираке, поскольку были умелыми и прозорливыми лидерами

Представители династии

Примечания

Литература 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Арабские династии
Шиитские династии
Государства в истории Ирака
Средневековый Ирак